Thailand Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Thailand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–22 września 2013 roku na IPE Stadium w Bang Saen będąc drugim turniejem sezonu 2013.

Informacje ogólne 
Rozegrane na IPE Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2013 i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Przed zorganizowanym 12 września 2013 roku losowaniem grup zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w pierwszej rundzie mistrzostw. Dwunastu stałych uczestników cyklu rywalizowało w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl z uzupełniającymi turniej czterema zaproszonymi drużynami, które w pierwszej fazie rozgrywały pomiędzy sobą mecze o rozstawienie. Razem z nim odbył się jeden z dwóch turniejów Mistrzostw Azji Kobiet 2013.

Budowana w perspektywie zbliżających się Igrzysk Azjatyckich drużyna Zjednoczonych Emiratów Arabskich po raz pierwszy w historii składała się jedynie z obywateli tego państwa.

Wszystkie cztery rozstawione zespoły bez porażki awansowały do fazy pucharowej, a w finale ponownie spotkały się reprezentacje Hongkongu i Japonii. Po dogrywce lepsi okazali się Japończycy dzięki zwycięstwu powiększając przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu, zaś po raz pierwszy na podium zawodów stanęli zawodnicy ze Sri Lanki.

Najwięcej przyłożeń (11) i punktów (55) zdobył reprezentant Japonii, Lomano Lemeki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2013
Thailand Sevens
2013 w Tajlandii